De twintigste etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een bergrit en werd verreden op 8 september 2012 over een afstand van 169,5 km van Palazuelo del Eresma naar Bola del Mundo.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
  Asan Bazajev (Astana Pro Team; heeft tijdens deze etappe opgegeven
  Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step); heeft tijdens deze etappe opgegeven.

20